Cecil Bødker (1927-2020), femme de lettres danoise ;
 Mads Bødker (1987), joueur professionnel de hockey sur glace danois ;
 Mikkel Bødker (1989), joueur professionnel de hockey sur glace danois.